Melagraphia aethiops är en snäckart som först beskrevs av Gmelin 1791.  Melagraphia aethiops ingår i släktet Melagraphia och familjen pärlemorsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pärlemorsnäckor
aethiops